Революционный календарь — название календарей.

 Советский революционный календарь.
 Французский республиканский календарь.